Molekulska formula -{C10H14FN}- se može odnositi na:

 2-Fluorometamfetamin
 3-Fluorometamfetamin
 4-Fluorometamfetamin